Tanana steht für:
 Tanana Athabasken, Stammesgruppe der Alaska Dene/Athabasken
 Tanana (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Tanana River, einen Fluss in Alaska
 Tanana Hills, ein Gebirge in Alaska
 Tanana Valley, eine Region nördlich der Alaskakette
 Tanana Valley Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Alaska
 Tanana (Chayanta), eine Ortschaft in Bolivien